La Pampa (província) — província da Argentina
La Pampa (distrito) — distrito do Peru 
La Pampa (Córdova) — comuna da Argentina

Desambiguações de topônimos